Franca (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Franca (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 França (voetballer), een Braziliaans voetballer (Françoaldo Sena de Souza)
 França (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança.